Patrick Swayze
Don Swayze
Isaac Swayze
John Cameron Swayze
Marc Swayze

Ou ainda:
Swayzee

Desambiguação